Марія Великобританська (1723—1772) — донька короля Великої Британії Георга II та маркграфині Бранденбург-Ансбахської Кароліни, дружина ландграфа Гессен-Касселю Фрідріха II.
 Марія Великобританська (1776—1857) — донька короля Великої Британії Георга III та принцеси Мекленбург-Стреліцької Софії Шарлотти, дружина герцога Глостерського Вільяма Фредеріка.

Сторінки-неоднозначності людських імен